Als achternaam:
 Jeffrey Talan, Nederlands voetballer
 Ricky Talan, Nederlands voetballer

Geografie:
 Talan (eiland), Een Russisch eiland.